Cante chico, Ка́нте чи́ко (исп., , т. е. пение в «низком», простом стиле) — класс музыки и поэзии фламенко, позднейший и ныне наиболее популярный его пласт. Синоним канте чико —  (этим же словосочетанием зачастую обозначают всё многообразие стилей фламенко). В современной классификации фламенко «малое/низкое пение» стилистически противопоставляется «большому/высокому пению», канте хондо ().

К канте чико относятся алегри́а (), булери́а (), фаррука (), танго (), малагенья (), солеарилья (), севильяна (), фандангильо (, иначе , т. е. «фламенкизированное» фанданго) и другие жанры.

См. также 
 Перечень жанров фламенко

Литература 
 Luna J. C. de. De cante grande y cante chico. Tercera ed. Madrid: Editorial Escelicer, 1942. 181 p.

Ссылки 
 Diccionario Flamenco  
 

Музыкальные жанры
Фламенко